Víctor Chinga ( Provincia de Manabí, Ecuador, 25 de agosto de 1983), es un futbolista ecuatoriano. Juega de Defensa y su equipo actual es el Chorrón Fútbol Club equipo barrial de la ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí.

Clubes 

Futbolistas de Ecuador
Futbolistas del Delfín Sporting Club
Futbolistas de la Sociedad Deportiva Aucas
Futbolistas de Independiente del Valle
Futbolistas del Manta Fútbol Club
Futbolistas de la Sociedad Deportivo Quito
Futbolistas de Fuerza Amarilla Sporting Club
Futbolistas del Guayaquil Sport Club